Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2011 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Gisela Dulko in Flavia Pennetta sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (prvakinji)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (polfinale)
  Liezel Huber /  Nadja Petrova (polfinale)
  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (drugi krog)
  Cara Black /  Anastasia Rodionova (četrtfinale)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (tretji krog)
  Julia Görges /  Lisa Raymond (tretji krog)
  Chan Yung-jan /  Agnieszka Radwańska ''(tretji krog)

<ol start="9">
  Bethanie Mattek-Sands /  Meghann Shaughnessy ''(četrtfinale)
  Monica Niculescu /  Yan Zi ''(drugi krog)
  Francesca Schiavone /  Rennae Stubbs ''(prvi krog)
  Viktorija Azarenka /  Marija Kirilenko ''(finale)
  Jelena Vesnina /  Vera Zvonarjova ''(drugi krog)
  Shahar Pe'er /  Peng Shuai ''(tretji krog)
  Alisa Klejbanova /  Anabel Medina Garrigues ''(drugi krog)
  Timea Bacsinszky /  Tathiana Garbin ''(drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Ženske dvojice
2011